Gminy w USA:
 Griffins (ang. Griffins Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Martin
 Griffins (ang. Griffins Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash